Het tennistoernooi US Open werd in 2014 bij de vrouwen voor de 128e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 25 augustus tot en met 7 september 2014.

De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Serena Williams slaagde erin haar titel te prolongeren. In de finale versloeg ze het tiende reekshoofd, Caroline Wozniacki, in twee sets.

De jongste deelneemster was Catherine Bellis uit de Verenigde Staten: vijftien jaar en vier maanden jong. Zij was via een wildcard tot het toernooi toegelaten en bereikte de tweede ronde.

De zeventienjarige Zwitserse Belinda Bencic drong door tot de kwartfinale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in Peng Shuai.

De als zevende geplaatste Eugenie Bouchard uit Canada, twintig jaren oud, werd in de vierde ronde door Jekaterina Makarova naar huis gestuurd.

Geplaatste speelsters 
Ranking per 18 augustus 2014

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2014